Teressa (île) est une des îles Nicobar en Inde, au sud du golfe du Bengale.
 Le teressa (langue) est la langue qui s'y parle.